Монумент «Освобождение»  — главный памятник-обелиск в КНДР, посвященный воинам Красной армии, освободившей Корею в годы Второй мировой войны.

Расположен в городе Пхеньяне на холме Моранбон, в парке между проспектом Победы и западным берегом реки Тэдонган.

История 

Памятник освобождения воздвигнут 15 августа 1946 года в знак благодарности корейского народа в память о советских воинах, погибших при освобождении Кореи от японских колонизаторов. Обелиск включал в себя благодарственную надпись, в котором упоминался советский лидер И. В. Сталин; на памятнике также имелось изображение советской медали «За победу над Японией». 

К конце 1960-х годов, когда в КНДР переименовали все объекты, связанные с именем И. В. Сталина, благодарственная надпись на обелиске была изменена; также была демонтирована деталь с изображением медали «За победу над Японией» (медаль с изображением Сталина была заменена на пятиконечную звезду).

По случаю 40-й годовщины освобождения Кореи в 1985 году обелиск был реконструирован. 

20 июля 2000 года монумент посетил Президент России В. В. Путин. 25 ноября 2009 года в церемонии возложения венка к монументу принял участие Председатель Совета Федерации России С. М. Миронов, находившийся с официальным визитом в КНДР. 

В 2015 году, к 70-летию Победы, памятник на горе Моранбон был отреставрирован.

12 июня 2016 года к монументу возложили венок и цветы сотрудники посольства и прочих российских учреждений. У памятника в парке находился почетный караул, а оркестр торжественно играл военный марш. Церемония возложения венка была приурочена к Дню России, на ней присутствовал посол России в Пхеньяне А. И. Мацегора, а также представители Министерства народных вооруженных сил и МИД КНДР.

Архитектура 
Его высота - 30 м, площадь - более 128 тыс. м2.

Памятник советским воинам в Пхеньяне, скорее всего, был построен на месте бывшего японского синтоистского храма Хэйдзё-дзиндзя (:ja:平壌神社). Лестница к монументу "Освобождение" раньше вела к храму и на первой площадке стояли традиционные ворота в виде "насеста" для Солнца. 
Лестница, по-видимому, как раз к этому храму в Пхеньяне запечатлена на фото из брошюры А.Гражданцева "Корея смотрит вперед". Расположение Хэйдзё-дзиндзя на склоне Моранбона на карте 1946 года соответствует нынешнему расположению монумента "Освобождение"

Северокорейцы помнят о подвигах советских солдат в войне за освобождение Кореи. Память о погибших героях жители Пхеньяна решили увековечить в этом дивном монументе. Считается, что создан он был по чертежу самого Ким Ир Сена, а возведен в августе 1945 года в парке Моранбон. Памятник круглый год усыпан цветами и венками.

Установлен в восточной части города, в районе кладбища, где захоронены советские воины.

Излюбленное место гуляния жителей города - парк Моранбон на высоком берегу реки Тэдонган, где установлен обелиск в честь освобождения Кореи Советской Армией (Хэбантхап).

"Башня освобождения" стоит в одном из центральных районов Пхеньяна - на холме Моранбон, который является популярным местом отдыха жителей северокорейской столицы. Монумент представляет собой большую 30-метровую стелу, увенчанную красной звездой.

Он расположен в центре Пхеньяна у южного подножия горы Моранбон и состоит из постамента и стелы, на вершине которой установлена красная звезда. На фронтальной части стелы имеется надпись на корейском языке «Хэбантхап» («Монумент Освобождения»).

В центральном парке Пхеньяна на горе Моранбон стоит памятник советским воинам, отдавшим свои жизни за освобождение Кореи, за которым жители города заботливо ухаживают и ныне, в начале XXI столетия.

Монумент представляет из себя стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой. Высота всего сооружения составляет 30 м. 

Для сооружения монумента использованы гранитные блоки весом 3-45 тонн. Число каменных блоков — 509 в ознаменование дня Победы в Великой Отечественной войне 9 Мая, а их общий вес — 815 тонн — знаменует день освобождения Кореи 15 августа.

Площадь — более 128 тыс. кв. м.

Внизу стелы, с каждой стороны, имеются надписи на русском и корейском языках. Памятник очень часто посещают официальные делегации, а также туристы и жители Пхеньяна.

Это единственное место в КНДР, где на русском и корейском языках можно прочесть, что войска СССР освободили корейский народ.

В граните монумент выполнен не так давно, но общий скульптурный замысел не менялся. Памятник находится в одном из лучших мест столицы.

Надписи на памятнике 
Первая надпись в передней части памятника гласит:
''Великий советский народ разгромил японских империалистов и освободил корейский народ. Кровью, пролитой советскими воинами при освобождении Кореи, ещё больше укрепились узы дружбы между корейским и советским народами. В знак всенародной благодарности воздвигнут этот памятник. 15 августа 1945 года.

Вторая надпись с задней части памятника гласит:
Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 г.

Монумент в культуре 

Памятник запечатлён на медали «За освобождение Кореи». Изображение монумента часто появлялось на почтовых марках КНДР и СССР.

Ссылки 
 Фотография Монумента «Освобождение» в первоначальном виде 
 Раннее фото монумента 
 Ранее фото монумента 
 Туристский обзор Пхеньяна (включает несколько фотографий Монумента «Освобождение») 
 Видео 1948 года с памятником
 Ремонт памятника

Примечания 

Памятники Второй мировой войны
Обелиски
Памятники Пхеньяна
Здания и сооружения, построенные в 1947 году
1940-е годы в Корее
Память о советско-японской войне